Bobrowiec – szczyt nad Doliną Chochołowską w Tatrach
 Bobrowiec – miejscowość na Słowacji.
4 miejscowości w Polsce:
 Bobrowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. tomaszowskim, w gminie Rzeczyca
 Bobrowiec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Piaseczno
 Bobrowiec – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Smętowo Graniczne
 Bobrowiec – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo